Angileri – cognome italiano
 Fabrizio Angileri – calciatore argentino